Borelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alda Borelli (1882–1964), italienische Schauspielerin
 Anthony Borelli (* 1989), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bartolomeo Borelli (1829–1905), italienischer Politiker
 Fabrizio Borelli (* 1951), italienischer Filmschaffender
 Florencia Borelli (* 1992), argentinische Langstreckenläuferin
 Franco Borelli, italienischer Schauspieler
 Giambattista Borelli (1813–1891), italienischer Mediziner
 Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679), italienischer Mathematiker, Physiker, Physiologe und Astronom
 Giovanni Battista Borelli (1813–1891), italienischer Politiker
 Jorge Borelli (* 1964), argentinischer Fußballspieler
 Jake Borelli (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Lyda Borelli (1884–1959), italienische Schauspielerin
 Mariana Borelli (* 1992), argentinische Leichtathletin
 Michele Borelli (1909–1976), italienischer Fußballspieler
 Roberto Borelli (* 1963), brasilianischer Wasserballspieler
 Rosario Borelli (1927–2001), italienischer Schauspieler
 Siegfried Borelli (1924–2021), deutscher Dermatologe

Siehe auch:

 Borrelli
 Borrelly
 Borelly